Borut je lahko: 
 Borut, moško osebno ime 
 Borut, naselje v Istri